Pedro Lourtie ist der Name folgender Personen:

* Pedro Manuel Gonçalves Lourtie (* 1946), portugiesischer Pädagoge und Bildungspolitiker
 Pedro Manuel Carqueijeiro Lourtie (* 1971), portugiesischer Diplomat